Алексей Иванович Корсаков ( — ) — государственный деятель, генерал от артиллерии (1800), директор Артиллерийского корпуса, президент Берг-коллегии, сенатор, коллекционер, знаток и ценитель предметов искусства. Младший брат главного строителя крепости и города Херсон, Николая Ивановича Корсакова (1749—1788).

Происхождение 
Родился  года в небогатой семье секунд-майора Ивана Герасимовича Корсакова-меньшого (ум. 1770) — представителя новгородской ветви дворянского рода Корсаковых, известного ещё с XIV века.

Биография 

В 1763—1768 годах проходил обучение в Артиллерийском и инженерном шляхетском кадетском корпусе.

В 1768 году был определён штык-юнкером во 2-й фузилёрный полк, а в 1771 году произведён в подпоручики.

В 1774 году произведён в капитаны артиллерии и назначен адъютантом своего родственника, влиятельного генерала Михаила Ивановича Мордвинова, директора Артиллерийского и инженерного шляхтского кадетского корпуса.

В 1776 году переведён в 1-й фузилёрный полк. В 1781 году произведён в майоры, зачислен по гарнизонной артиллерии и определен на пороховые заводы.

В 1784 году переведён в Артиллерийский и инженерный кадетский корпус. В 1787 году переведён в Бомбардирский полк и через год возвращён на службу в Артиллерийский и инженерный кадетский корпус.

В 1789 году произведён в подполковники, в 1794 году — в полковники.

В 1794 году Корсаков был избран в почётные члены Академии художеств за «знание, любовь и почтение к достохвальным художествам».

С 1796 года — в чине генерал-майора.

В 1797—1799 годах — директор Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса. В марте 1798 года Павел I произвёл Корсакова в генерал-лейтенанты и командировал в Сибирь и на Урал для поиска селитры на нужды пороховых заводов. По возвращении из Сибири в октябре 1798 года он был назначен начальником Артиллерийской экспедиции.

В 1800 году (16 февраля) произведён в генералы от артиллерии и назначен (7 марта) инспектором всей артиллерии и командиром лейб-гвардии артиллерийского батальона. С этого момента он руководил обеспечением и артиллерии, и инженерных войск. За успехи в делах Павел I объявил Корсакову «высочайшее благоволение».

В 1803 году (22 апреля) назначен президентом Берг-коллегии и присутствующим в I департаменте сената и главным директором Горного училища (с 1804 года — Горный кадетский корпус).

В 1811 году из-за конфликта с Аракчеевым Корсаков подал в отставку. До конца своей жизни оставался сенатором и посещал заседания Сената.

Последние годы своей жизни Корсаков прожил в Санкт-Петербурге, присутствуя в Сенате, проводя время в небольшом кружке близких знакомых, отдавшись своему увлечению искусством. У него хранилось большое собрание различных редкостей, скульптур и картин.

Сослуживцы Корсакова свидетельствовали о мягкости его характера, доброте, гостеприимстве и деликатности. В то же время Алексей Иванович отличался самомнением, болезненным честолюбием и «крайней леностью, вследствие чего в служебных делах у него был большой беспорядок».

Награды 
 Орден Святого Владимира 2-й степени (07.10.1796)
 Орден Святой Анны 1-й степени (16.06.1799)
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского большого креста (3.8.1800)
 Орден Святого Александра Невского (15.9.1801); алмазные знаки к ордену (5.9.1806)
 Орден Святого Георгия 4-й степени за выслугу лет (26.11.1802)

Семья 
Мать, Анна Петровна Трубникова (ум. 1803).

Жена, Варвара Егоровна Головцына, дочь генерал-поручика, архангелогородского губернатора (1763—1780) Егора Андреевича Головцына. Их дети: 
 Николай (1782—1853),
 Анастасия (замужем за генерал-майором И. И. Сорохтиным (1754—1838)).

Примечания

Источники 
 Корсаков Алексей Иванович // Биографический словарь. Высшие чины Российской Империи (22.10.1721—2.03.1917). Т. 2. — М., 2017. — С. 154—155.
 Перечень русских горных деятелей. (Из бумаг покойного горного инженера С. Н. Кулибина) // Горный журнал. — 1900, Т.3, Кн.8.
 Лоранский А. М. Исторический очерк Горного института. — СПб.: тип. Акад. наук, 1873 — 166 с., 15 л. портр.

Литература

Ссылки 
 Горное профессиональное сообщество дореволюционной России
 Корсаков, Алексей Иванович.

Директора Второго кадетского корпуса
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Президенты Берг-коллегии
Почётные члены Императорской Академии художеств
Коллекционеры Российской империи
Коллекционеры искусства
Алексей Иванович
Директора Горного кадетского корпуса